Юрий Леони́дович Пе́терсон (, Рига — , Москва) — советский и российский музыкант, певец, композитор. Солист ВИА «Весёлые ребята», ВИА «Самоцветы» и ВИА «Пламя». Широко известен исполнением песни «Снег кружится».

Биография 
Родился 24 апреля 1947 года в поезде на пути к Риге, мать лежала в роддоме г. Барановичи.

Окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории по классу кларнета. Владел также аккордеоном, флейтой, саксофоном, фортепиано, гитарой. В Риге проживал по адресу: Аптекарская улица, дом 6, кв. 38.

Дебютировал в рижском ресторане «Таллин» в 1963 году и в этом же году собрал свой первый ансамбль «Комбо» (второй саксофон — Борис Гаммер, бас-гитара — Марк (Майрум) Аронес, ударные — Владимир Плоткин (Верные друзья)).

В 1968 году получил приглашение работать солистом-вокалистом в Москонцерте.

С 1968 по 1972 год выступал в составе ВИА «Весёлые ребята».

В 1972 году начал выступать в составе ВИА «Самоцветы». В музыкальном фильме «Самоцветы», снятом на «Лентелефильме» в 1973 году, исполнил сольно песню композитора Юрия Саульского «Снежинка» на слова поэта Павла Леонидова, принесшую ему наибольшую популярность. Вместе с коллективом «Самоцветов», отталкиваясь от «Битлз», способствовал созданию уникального стиля, в основе которого лежали биг-бит и теплота и доверительность русской песни.

C 1975 по 1989 годы работал с ВИА «Пламя».

Окончил ГИТИС по эстрадной режиссуре (1980).

В 1989 году записал на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» авторский диск-гигант «Сорванный лист». В последующие годы были записаны авторские альбомы «Переходный возраст» (1990) и «Когда мужчине 40 лет» (1991).

Помимо сольного исполнения участвовал в аранжировке музыки, писал музыку к песням.

Долгое время песня Юрия Петерсона на стихи Эммы Боровик «Мой мир — манеж» была гимном Большого Московского государственного цирка и звучала перед представлением.

В начале 90-х годов три года работал сессионным музыкантом в знаменитом цирке Мойры Орфей в Италии.

В 1998 вместе с участниками ВИА «Пламя» Алексеем Кондаковым, Владимиром Парамоновым создал коллектив, который позднее назвали «Пламя — 2000». В 2002 году они записали и выпустили свой альбом «Всё впереди». ВИА просуществовал до 2013 года — до ухода из жизни Алексея Кондакова.

В 2014 году создал группу «Юрий Петерсон и его команда» (гитарист — Дмитрий Митичкин, певец — Дмитрий Зуев, аранжировщик и звукорежиссёр Василий Аверин).

Умер 5 сентября 2019 года в Москве от онкологического заболевания. Похоронен на Хованском кладбище.

Особенности личности 

По словам самого музыканта, он обладал экстрасенсорными способностями, лечил прикладыванием руки.

С ранних лет овладел скорочтением, сдал за 12 дней 36 экзаменов, обучаясь в ГИТИСе.

Изменил свою фамилию Петерсон на фамилию матери Мелехов при записи песни «Танюша» (на стихи С. Есенина) ансамбля «Ариэль», когда советские чиновники запретили запись песни с «нерусской» фамилией автора музыки.

Семья 
Дед — Илларион Виссарионович Мгеладзе (1890–1941), больше известен под псевдонимом Илья Вардин — коммунист, большевик с 1906 года, в годы Гражданской войны начальник политотдела Первой конной армии Буденного, заведующий подотделом печати Агитпропа, редактор еженедельника Агитпропа ЦК ВКП(б) «Красная печать», затем журнала «На литературном посту», публицист и беспощадный литературный критик. Репрессирован в 1935 году, в 1941 году расстрелян, реабилитирован в 1959 году.

Бабушка — Эмма Рейновна Петерсон (1883-1937), работала в Коминтерне, профессор, знала несколько языков. Была осуждена выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР 13 марта 1937 года по ст. ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР и приговорена к расстрелу с конфискацией имущества. Реабилитирована в 1958 году.

Отец — саксофонист Леонид Илларионович Петерсон (22.07.1917–1980). Был арестован как член семьи врага народа, пять лет просидел в тюрьме, а когда началась война, ушел на фронт. Реабилитирован был одновременно с матерью. Известен как изготовитель лучших в СССР («петерсоновских») мундштуков для саксофонов.

Мать — исполнительница народных песен Наталья Ивановна Мелехова. Пела в ансамбле песни и пляски 4-й воздушной армии в период ВОВ.

Сестра — Надежда Леонидовна Петерсон, выпускница исторического факультета Московского государственного университета, работающая в США, в Иллинойском университете.

Жена — Воробьёва Ольга Ивановна (1944–2015), выпускница театроведческого факультета ГИТИС. Большую часть жизни проработала в Московском цирке. Последняя должность — заместитель Генерального директора Росгосцирка.

Сын — Ян Петерсон (род. 1974 ), звукорежиссёр.

Дискография

Песни, записанные Юрием Петерсоном сольно или дуэтом в составе ВИА «Самоцветы» 
 «Снежинка» (Ю. Саульский — П. Леонидов),
 «Багульник» (В. Шаинский — И. Морозов),
 «Синица» (Ю. Петерсон — М. Пляцковский),
 «Мерси» (Н. Богословский - М. Танич)
 «Листья закружат» (Р. Майоров — В. Харитонов),
 «Русская сказка» (А. Экимян — Ф. Лаубе),
 «Там, за облаками» (М. Фрадкин — Р. Рождественский),
 «Дружба-Фройндшафт» (В. Шаинский — В. Урин).

Песни, записанные Юрием Петерсоном сольно или дуэтом в составе ВИА «Пламя» 
 «Гой ты, Русь…» (Ю.Петерсон - С. Есенин)
 «Идёт солдат по городу» (В.Шаинский - М.Танич)
 «Снег кружится» (С. Березин - Л. Козлова)
 «Квадратный человек» (С.Березин - Ю.Левитанский)
 «Боль-обида» (О.Иванов - В.Павлинов) 
 «Кинематограф» (Э. Колмановский - Ю. Левитанский),
 «Приходи» (В. Чернышев - О. Писаржевская, А. Монастырёв),
 «Обещание» (М. Фрадкин - Р. Рождественский),
 «Пока любим» (Г. Мовсесян - М. Танич), в дуэте с Ириной Шачневой
 «Путеводная звезда» (С. Березин - Ю. Мориц) в дуэте с Ириной Шачневой,
 «Берег моря» (мальгашская нар.песня - русский текст М.Танича)
 «Морская песенка» (Н. Богословский - В. Дыховичный, М. Слободской) в дуэте с Валерием Беляниным,
 «Морская душа» (С. Березин - М. Рябинин),
 «Мой Севастополь» (Н.Богословский - А.Поперечный)
 «Белым снегом» (Р. Майоров - В. Харитонов),
 «Мармеладная сказка» (В. Малежик - М. Танич),
 «Сказка о Царевне-Лягушке» (Ю. Петерсон - В. Шленский),
 «Скажи, скажи, чего ты ждешь…» (Ю. Петерсон - М. Пляцковский),
 «Зелёная калитка» (О. Иванов - А. Поперечный),
 «Не успокоимся» (С. Краевский - И. Кохановский),
 «В шахтёрском общежитии» (Н. Богословский - М. Пляцковский)
 «Когда мужчины говорят» (С.Березин - В.Бутенко)

Библиография 
 Петерсон Ю. Я родился в поезде или Поколение ВИА. — : Издательский дом Шварца, 2015. — 240 c.

Примечания

Литература 
 Щелкин В.. Легенды ВИА : песни, имена, истории / В. Щелкин, С. Фролов. — : Грифон, 2007. — 463 с. — ISBN 978-5-98862-034-1

Ссылки 
  : [аудиокнига].
 Юрий Петерсон: Название «Пламя» мы придумали в московской шашлычной. 
 Юрий Петерсон. — Васильевский остров. — 
 Юрий Петерсон : музыкант. — Парад ансамблей. — 
 Юрий Петерсон : страница памяти. — Вконтакте.
 

Музыканты ВИА «Весёлые ребята»
Музыканты ВИА «Самоцветы»
Музыканты ВИА «Пламя»
Авторы-исполнители по алфавиту
Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители России
Авторы-исполнители XXI века
Композиторы-песенники
Выпускники ГИТИСа
Умершие от рака
Похороненные на Хованском кладбище